Павел Никифорович Тютюнов (1872—?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Таврической губернии.

Биография 
Крестьянин Белозерской волости Мелитопольского уезда Таврической губернии. Получил домашнее начальное образование. Занимался письмоводством и сельским хозяйством на собственном наделе. В момент выборов в Думу внепартийный.

6 февраля 1907 года избран в Государственную думу II созыва от общего состава выборщиков Таврического губернского избирательного собрания. В Думе вошёл в состав Трудовой группы и фракции Крестьянского союза. Состоял в думской комиссии о нормальном отдыхе служащих в торговых и ремесленных учреждениях.

В июле 1907 года сослан на два года в Вологодскую губернию.

Дальнейшая судьба и дата смерти неизвестны.

Литература 
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Второй созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1907. С. 334.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. C. 633.

Архивы 
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (2-й созыв). Дело 445; Дело 553. Лист 7.

Примечания 

Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Трудовая группа